
Cissé (Vienne), een Franse gemeente in het departement Vienne
Cissé (Burkina Faso), een dorp in Burkina Faso
Cisse (rivier), een rivier die uitmondt in de Loire in Vouvray, Frankrijk
Cisse (Polen), een Pools dorp
Cisse Cameron, Amerikaans actrice
Cisse, een snuitmotgeslacht, tegenwoordig beschouwd als een synoniem van Herculia

Cissé is ook een veelvoorkomende West-Afrikaanse naam van Mandinko's. 

De naam kan verwijzen naar:

Politiek 
 Abdoulkader Cissé (geboren in 1955), Burkinees politicus
 Amadou Cissé (geboren in 1948), Nigeriaans politicus, minister-president van Niger (1995 ; 1996-1997)
 Soumaila Cissé (geboren in 1949), Malinees politicus

Sport

Voetbal 
 Abdoulaye Cissé (geboren in 1983), Burkinees speler voor Al-Masry Club
 Aboubacar Cissé (geboren in 1969), Ivoriaans speler voor Nice
 Adama Cissé (geboren in 1992), Ivoriaans speler voor ASEC Mimosas
 Aliou Cissé (geboren in 1976), Senegalees speler voor Nîmes Olympique
 Amadou Cissé (geboren in 1985), Frans-Guinees speler voor Slavia Praag
 Brahima Cissé (geboren in 1976), Burkinees speler voor Union Sportive des Forces Armees
 Djibril Cissé (geboren in 1981), Frans speler van FC Kuban Krasnodar
 Édouard Cissé (geboren in 1978), Frans speler voor AJ Auxerre
 Fousseyni Cissé (geboren in 1989), Frans speler voor Le Mans Union Club 72
 Kalifa Cissé (geboren in 1984), Malinees speler voor Bristol City FC
 Karamoki Cissé (geboren in 1988), Guinees speler voor Atalanta BC
 Mangue Cissé (1945-2009), Ivoriaans speler voor AC Arles - Avignon
 Mohamed Cissé (geboren in 1982), Guinees speler voor KRC Mechelen
 Morlaye Cissé (geboren in 1983), Guinees speler voor EGS Gafsa
 Papiss Cissé (geboren in 1985), Senegalees speler voor Newcastle United
 Salim Cissé (geboren in 1992), Guinees speler
 Sekou Cissé (geboren in 1985), Ivoriaans speler

Overige 
 Babacar Cissé (geboren in 1975), Senegalees basketballer
 Issiaka Cissé (geboren in 1991), Ivoriaans wielrenner
 Ousmane Cissé (geboren in 1982), Malinees basketbalspeler

Film 
 Souleymane Cissé (geboren in 1940), Malinees regisseur

Religie 
 Shaykh Hassan Cissé (1945-2008), Senegalees islamitisch geleerde